Štajerska je lahko:

 Štajerska, zgodovinska dežela
 Štajerska, neformalna pokrajina v Sloveniji
 Štajerska, zvezna dežela v Avstriji